Sawiskera steht für:

 Sawiskera (Mond), Asteroid
 Tawiskaron, Geist in den amerikanischen Mythologie